La désignation de Bayer Sigma Ursae Majoris (σ UMa / σ Ursae Majoris) est partagée par deux étoiles de la constellation de la Grande Ourse :
 σ Ursae Majoris (11 Ursae Majoris) ;
 σ Ursae Majoris (13 Ursae Majoris).

Elles sont séparées de 0,33° dans le ciel.

Les deux étoiles, Sigma et Sigma, forment une double optique. Elles ne forment pas une vraie étoile binaire car elles ne sont pas liées gravitationnellement, σ étant beaucoup plus éloignée que σ.

Homonymie stellaire
Constellation de la Grande Ourse
Ursae Majoris, Sigma